Park Eun-hye (născută 21 februarie 1978) este o actriță sud-coreeană.

Profil
Nume: 박은혜 / Park Eun Hye
Numele chinezesc: 朴恩惠 / Pu En Hui
Profesie: Actrita
Data nasterii: 1978-Feb-21
Locul nasterii: South Korea
inaltime: 164 cm
Greutate: 43 kg
Semn astral: pesti
Grupa de sange: O
Familie: 2 surori mari, 1 sora mica
Educatie: Seoul Institute of the Art

Seriale
Detective Mr. Lee (MegaTV, 2008)
Yi San (MBC, 2007)
The Person I Love (SBS, 2007)
Bad Woman, Good Woman (MBC, 2007)
Exhibition of Fireworks (MBC, 2006)
Silence (CTV, 2006)
18 vs. 29 (KBS2, 2005)
Little Women (SBS, 2004)
Island Village Teacher (SBS, 2004)
Dae Jang Geum (MBC, 2003)
Everyday With You (MBC, 2001)
Time Machine (2001)

Filme
Sunflower  (2006)
One Day Suddenly: 4 Horror Stories (2006)
Daddy-Long-Legs (2005)
Dream of a Warrior (2001)
Rec (2000)
Zzang (1998)

Legături externe 
Wikipedia

Actori sud-coreeni
Oameni în viață